Bergland kan syfta på:

Geografi 
 Bergland, Vilhelmina kommun – en by i Vilhelmina kommun
 Lipper Bergland – en medelhög bergsregion i Tyskland
 Bergland, Österrike – en kommun i Niederösterreich

Personer 
 Lars Bergland (1937–), en svensk före detta friidrottare
 Robert Bergland (1928–2018), en amerikansk demokratisk politiker

Se även 
 Berglandet 

Svenska efternamn